Анатолий Иванович Барсуков:
 Барсуков, Анатолий Иванович (1931—2016) — советский и российский хозяйственный деятель, генеральный директор объединения «Башавтотранс».
 Барсуков, Анатолий Иванович (род. 1939) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва.
 Барсуков, Анатолий Иванович — бригадир трактористов, полный кавалер Ордена Трудовой Славы.